Antônio José da Silva Filho, ex calciatore brasiliano
Gilberto Ribeiro de Carvalho, ex calciatore brasiliano
Diego Santos Gama Camilo, calciatore brasiliano